Plaats in Indonesië
 Mlaten (Mijen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Mlaten (Kalitidu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Mlaten (Nguling), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Mlaten (Puri), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java